Чемпионат Германии по международным шашкам 2009 года  () прошёл в  Берлине с 7 по 11 января. Чемпион — Вадим Вирный, серебро — Рафаил Здоровяк, бронза — Ян Жолтовски.

Турнир проходил по швейцарской системе, 7 туров. В первом туре мгр. Вадим Вирный неожиданно проиграл Jakob Friesen, но в оставшихся шести турах не потерял ни одного очка, выиграв все шесть партий подряд.

Спортивные соревнования в Берлине
2009 год в шашках
Чемпионаты Германии по международным шашкам
Январь 2009 года
Спорт в Германии в 2009 году